Plaatsen:
 Amazonas (Brazilië), een deelstaat van Brazilië
 Amazonas (Colombia), een departement van Colombia
 Amazonas (Peru), een regio van Peru
 Amazonas (Venezuela), een deelstaat van Venezuela

Overig:
 Amazonas (motorfietsmerk), een Braziliaans motormerk

Zie ook 
 Amazone (doorverwijspagina)